Gabriel Trarieux (1870-1940), homme de lettres français ;
 Julien Trarieux (1992-), coureur cycliste français ;
 Ludovic Trarieux (1840-1904), avocat et homme politique français.